Agria är ett släkte av tvåvingar. Agria ingår i familjen köttflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Köttflugor